Karl Carstens - um político alemão. 
Asmus Jacob Carstens - o fundador da escola tardia da pintura histórica alemã. 
Agustín Carstens - um economista mexicano e atual Presidente do Banco do México.

Desambiguação